QWERTY est le nom d'un type de clavier de machine à écrire.
 Qwerty est le titre d'une chanson du groupe Linkin Park.

Article connexe
 Liste des sigles de six lettres